

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 9 podstawowych 
 Sławno – miasto
 Sławno – przysiółek wsi Jędrzejewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano
 Sławno – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn.
 Sławno – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie 
 Sławno – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno 
 Sławno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów 
 Sławno – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka 
 Sławno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Lubasz 
 Sławno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo 
 Sławno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca

Inne 
 Sławno – część miasta Wrześni
 Sławno – dawna gromada w powiecie gnieźnieńskim
 Sławno – dawna gromada w powiecie opoczyńskim
 Sławno – dawna gromada w powiecie radomskim
 Sławno – dawna gromada w powiecie sławieńskim
 Sławno – jezioro w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo

Zobacz też  
 Sławno-Kolonia